

Вітув — село в гміні Левін-Клодзький Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вітув — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Вітув — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Вітув — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Вітув — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Вітув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вітув — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Вітув — село в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Вітув — село в гміні Косьцелісько Татранського повіту Малопольського воєводства
 Вітув — село в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства